Overdrive har flere betydninger eller specialiseringer:
Overdrive (musik)
Overdrive (mekanisme)